Tumulus van Koninksem (Paardsweidestraat), een Gallo-Romeinse grafheuvel in Koninksem in de Belgische gemeente Tongeren, op de hoek van de Paardsweidestraat met de Koninksemstraat
 Tumulus van Koninksem (Romeinse Kassei), een Gallo-Romeinse grafheuvel in Koninksem in de Belgische gemeente Tongeren, aan de Romeinse Kassei